Andreas Helmle ist der Name folgender Personen:

* Andreas Helmle (Glasmaler) (1784–1839), deutscher Glasmaler 
 Andreas Helmle (Komponist) (* 1963), deutscher Filmkomponist